Esta é uma lista dos 97 apelidos mais frequentes em Portugal segundo a Sociedade Portuguesa de Informação Económica. Observação: os números da "Frequência percentual" não estão errados. A soma das frequências percentuais é aproximadamente 115. Isto ocorre porque a grande maioria dos portugueses tem mais de um apelido. Por exemplo, pode extrapolar-se que aproxidamamente 0,5626% (9,44 x 0,0596) dos portugueses têm os apelidos Silva e Santos ao mesmo tempo se é considerada a distribuição dos apelidos (pelo menos os que têm uma alta frequência) como homogénea.

Ver também 
 Lista de apelidos de família da língua portuguesa
 Nomes e sobrenomes portugueses

 
Apelidos